Gherba ima više značenja:
 Gherba, Asti
 Gherba, Cuneo